Plancher ist der Name zweier Gemeinden im französischen Département Haute-Saône:

Plancher-Bas
Plancher-les-Mines

Plancher ist der Familienname folgender Personen:
Giuseppe Plancher (1870–1929), italienischer Chemiker und Hochschullehrer